Ban Kulin
3019 Kulin

Desambiguação